La palabra inglesa interview («entrevista») puede referirse a:

 Interview, revista creada en 1969 por el artista Andy Warhol;
 Interview with the Vampire, novela estadounidense de fantasía, escrita y publicada por Anne Rice en 1973;
 Interview with the Vampire, película estadounidense de 1994, adaptación de la novela de Rice;
 Interview, película estadounidense de Steve Buscemi, estrenada en 2007.